Пётр Талы́зин: Талызин, Пётр Александрович (1767—1801) — генерал-лейтенант, участник заговора против Павла I.
 Талызин, Пётр Фёдорович — генерал-поручик, герой русско-турецкой войны 1769—1774 годов.